

Osoby 
 Franko – jeden z pseudonimów Roberta Mączyńskiego
 Iwan Franko (1856–1916) – ukraiński poeta i pisarz.
 Petro Franko (1890–1941) – ukraiński pedagog i pisarz.

Inne 
 Franko: The Crazy Revenge – komputerowa gra zręcznościowa

Zobacz też 
 Franco